Uniwersytet Rzeszowski
 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 pozostałości moczownika (ang. urachal remnants)
 Ur – rzeka w Rosji, w dorzeczu Obu
 Ur – król Alemanów w latach (357–359)
 Ur – miasto w Mezopotamii
 Ur – paleokontynent
 Ur – projekt muzyczny Michała Kwiatkowskiego
 Ur – debiutancki album grupy Ur
 Ur – album Lecha Janerki
 Ur – miejscowość we Francji
 karabin przeciwpancerny wz.35 Ur
 zespół muzyczny Ur – polski zespół istniejący od roku 1993, obecnie zmieniona nazwa – Jedyna Maść
 królewska gra z Ur
 UR – kanton Uri w Szwajcarii (oznaczenie kodowe ISO 3166-2)